«Глоба́льный Ме́тал» (англ. Global Metal, 2008 год) — документальный фильм, снятый канадским антропологом Сэмом Данном и Скотом МакФадьеном. Данный фильм является продолжением первой части под названием Путешествие металлиста (Metal: A Headbanger’s Journey). Премьера состоялась 17 октября 2007 года на Международном Бергенском Кинофестивале, а в июне 2008 года прошёл ограниченный показ фильма в кинотеатрах. Фильм повествует о хеви-метале в разных странах, показывая, как люди различных культур привносят нечто своё в тяжелый металл.

Содержание фильма 
На этот раз режиссёры фильма Скот МакФадьен и Сэм Данн предприняли попытку рассмотреть степень влияния наиболее «пагубного» западного музыкального жанра хеви-метал на мировые культуры за пределами Европы и Северной Америки. В роли комментатора-ведущего снова выступает Сэм Данн, который в ходе своего обширного путешествия по странам Азии, Южной Америки, Южной Азии и Ближнего Востока исследует уголки мира, уязвимые для образования экстремальных музыкальных направлений — от индонезийского дэт-метала и китайского блэк-метала до иранского трэш-метала. Фильм показывает мировое сообщество металлистов, которое не просто потребляет металл с Запада, а перерабатывает его, создавая новую форму культурной выразительности в тех обществах, где преобладают конфликты, коррупция и ориентация на массовое потребление.
В ходе своего путешествия Сэм вновь встречается с большинством своих кумиров металлической музыки, наблюдая выступление Black Sabbath перед сорокатысячной аудиторией на футбольном стадионе в Рио-де-Жанейро, концерт Slayer в Джакарте, зажигательную игру Arch Enemy во время open-air фестиваля в Тель-Авиве. Наиболее важно то, что в каждом конкретном случае Сэм исследует степень взаимодействия металла с традиционными музыкальными пристрастиями, его отношение к силовым, классовым и экономическим проблемам, религии, а также степень интеграции, или же, наоборот, противостояния металлической музыки местным традициям и истории.
Этот фильм - плод совместных сочинительских, режиссёрских и продюсерских усилий Скота МакФадьена и Сэма Данна. По словам Скота, импульсом к созданию «Global Metal» послужила невероятная по своим масштабам реакция на его первый фильм, «Путешествие Металлиста».

Интервью 
Как и в предыдущем фильме, бо́льшая часть состоит из интервью с различными группами.

Латиноамериканский мир

Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, Бразилия

Юго-Восточная Азия и Дальний Восток

Токио, Япония

Мумбаи и Бангалор, Индия

Пекин, Китай

Мусульманский мир и Ближний Восток

Джакарта, Индонезия

Иерусалим, Израиль

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

Использованная музыка 
 «Daramad»
 «Dil Main Baji Gitar»
 «Egyptian Festival»
 «Golden Memories»
 Arallu — «Morbid Shadow»
 Bhayanak Maut — «Boiled Unwound Filatured»
 Deep Purple — «Highway Star»
 Demonic Resurrection — «Apocalyptic Dawn»
 Hipnose — «Coisinha Do Pai»
 Hipnose — «Vou Festejar»
 In Flames — «Cloud Connected»
 Iron Maiden — «2 Minutes To Midnight»
 Iron Maiden — «Fear of the Dark» (live in Bangalore, India)
 Iron Maiden — «Hallowed Be Thy Name» (live in Bangalore, India)
 Kiss — «Rock And Roll All Nite»
 Lamb Of God — «Walk With Me In Hell»
 Марти Фридман — «Elixir»
 Марти Фридман и AKB 48 — «Death Panda Death»
 Metallica — «Creeping Death»
 Metallica — «Damage Inc.»
 Metallica — «Fight Fire With Fire»
 Motörhead — «Overkill»
 Orphaned Land — «El Meod Na’ala»
 Orphaned Land — «Ornaments of Gold»
 Prabhu Deva — «Kalluri Vaamil»
 Ritual Day — «Ritual Day»
 Salem — «Act of War/Act of Terror»
 Scorpions — «Rock You Like A Hurricane»
 SDS — «Raining Blood» (Slayer cover)
 Sepultura — «Beneath The Remains»
 Sepultura — «Inner Self»
 Sepultura — «Kaiowas»
 Sepultura — «Mass Hypnosis»
 Sepultura — «Roots Bloody Roots»
 Sex Machineguns — «Danger Zone That I Want To Eat And Lick»
 Sigh — «Me Devil»
 Siksakubur — «Parade Luka»
 Slayer — «Angel of Death»
 Slayer — «Raining Blood»
 Slayer — «War Ensemble»
 Spring & Autumn — «Legend»
 Tang Dynasty — «Epic»
 Tengkorak — «Akselerasi Maksimum»
 Tengkorak — «Jihad Soldiers»
 Voodookungfu — «Mo/Monster»
 X Japan — «Art Of Life»
 X Japan — «X»

Саундтрек 
Наряду с фильмом, 24 июля был также выпущен диск, содержащий саундтреки к фильму. Диск содержит в основном группы иностранного происхождения.

Диск первый 
 «Inner Self» — Sepultura
 «Walk With Me In Hell» — Lamb Of God
 «Ladders To Sumeria» — Melechesh
 «X» (Live) — X Japan
 «Ornaments Of Gold» — Orphaned Land
 «Crystal Skull» (Live At the Dubai Desert Rock Festival) — Mastodon
 «Havenless» — Enslaved
 «Me-Devil» — Sigh
 «Cloud Connected» (Live At the Dubai Desert Rock Festival) — In Flames

Диск второй 
 «Indigenous Laceration» — Chthonic 
 «Salvation Suicide» — Angra 
 «Jaktens Tid» — Finntroll 
 «From The Sky» — Gojira 
 «Epic» — 唐朝 Tang Dynasty 
 «Jihad Soldier» — Tengkorak 
 «Baptized» — Arthimoth 
 «Wings Of Time» — Týr 
 «Apocalyptic Dawn» — Demonic Resurrection

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Обзор фильма

Документальные фильмы Канады
Фильмы о рок-музыке
Фильмы 2008 года
Документальные фильмы 2008 года
Фильмы на английском языке
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы Канады, выпущенные сразу на видеоносителях